Xenonoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Xenon und Sauerstoff:

Xenon(IV)-oxid, XeO2
Xenon(VI)-oxid, XeO3
Xenon(VIII)-oxid, XeO4